Перфорированный металлический лист (от  — пробиваю) — металлический лист, имеющий сквозные просечки заданной формы и размера, выполненные в определённой последовательности.

Типы перфорации металлических листов 
 Тип перфорации Rv — круглые отверстия со смещенными рядами; 

 Тип перфорации Rg — круглые отверстия с прямыми рядами; 

 Тип перфорации Qg — квадратные отверстия с прямыми рядами; 

 Тип перфорации Qv — квадратные отверстия со смещенными рядами; 

 Тип перфорации Qd — квадратные отверстия с диагонально смещенными рядами; 

 Тип перфорации Lge — прямоугольные отверстия с прямыми рядами; 

 Тип перфорации Lvl — продолговатые отверстия со смещенными рядами; 

 Тип перфорации Lgl — продолговатые отверстия в прямых рядах; 

 Тип перфорации Lgvl — продолговатые отверстия в рядах, смещённых относительно друг друга; 

 Тип перфорации SEv — шестигранные отверстия (соты) со смещенными рядами; 
 Тип перфорации SEg — шестигранные отверстия (соты) с прямыми рядами; 

 Тип перфорации Nr 152 — декоративная перфорация (цветок).

Примечания